Storbritanniens fotbollslandslag kan avse
Storbritanniens herrlandslag i fotboll
Storbritanniens damlandslag i fotboll